GP2 Series v roce 2008 byla čtvrtou sezónou závodní série GP2 Series. Začala ve španělské Barceloně dne 26. dubna a skončila v Monze v Itálii dne 14. září. V sezóně zvítězil italský závodník Giorgio Pantano před Brazilcem Brunem Sennou.

Složení týmů

Kalendář

Výsledky a pořadí

Pohár jezdců

Pořadí týmů

Reference

Externí odkazy 
 

GP2
Motoristické sporty v roce 2008